Legends – miniserie a fumetti della DC Comics del 1986-87
 Legends – serie manga di Warcraft
 Legends –  serie televisiva statunitense del 2014
 Legends – singolo di Juice Wrld del 2018

Pagine correlate 
Legend